Bilal – Compagno e primo muezzin di Maometto
Bilal – cantante e produttore discografico statunitense
Bilal – nome maschile di origine araba
Enki Bilal – fumettista e regista francese